СРР — Социалистическая Республика Румыния 
 СРР — Союз Радиолюбителей России
 СРР — Союз Регбистов России

См. также 
 Cpp